Die Saison 1996/97 der Oberliga Westfalen war die 19. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg die Regionalliga sicherten sich die Sportfreunde Siegen mit 14 Punkten Vorsprung auf den Hasper SV. Die Abstiegsränge belegten Rot-Weiß Lüdenscheid und der SV Holzwickede.

Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen die Amateure des FC Schalke 04 und Blau Weiß Post Recklinghausen jeweils als Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherten sich die Amateure des VfL Bochum den dritten Aufstiegsplatz. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1997/98 mit lediglich 15 Mannschaften, da der VfR Sölde seine Mannschaft vor Saisonbeginn zurückzog.

Wegen des Aufstiegs der eigenen ersten Mannschaft in die 2. Bundesliga trat die zweite Mannschaft der SG Wattenscheid 09 in der Saison 1997/98 wieder als SG Wattenscheid 09 Amateure an.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1996/97 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga West/Südwest 1995/96:
 SG Wattenscheid 09 II
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1995/96:
 Sportfreunde Siegen
 Hasper SV
 Borussia Dortmund Am.
 SuS Stadtlohn
 Hammer SpVg
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn 
 SpVg Beckum
 VfR Sölde
 Rot-Weiß Lüdenscheid
 SpVg Brakel
 SV Rotthausen 
 SV Holzwickede
 VfB Hüls
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1995/96:
 TSG Dülmen (Staffel 1)
 DJK TuS Hordel (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Das Spiel fand am 29. Mai 1997 auf neutralem Platz am im Hammer Mahlbergstadion statt. 

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 262.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1996/97 bei Westfalenkick.de

1996
Fußballsaison 1996/97